Die Bangladesh Premier League 2016/17 war die vierte Saison der bangladeschischen Twenty20-Cricket-Meisterschaft und fand vom 8. November bis 9. Dezember 2016 statt. Im Finale konnten sich die Dhaka Dynamites gegen die Rajshahi Kings mit 56 Runs durchsetzen.

Format 
Die sieben Franchises spielen in einer Gruppe gegen jedes andere Team jeweils zwei Mal. Die ersten vier dieser Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs, in denen im Page-Playoff-System der Sieger ermittelt wird.

Gruppenphase 
Tabelle

Playoffs

Spiel A

Spiel B

Spiel C

Finale

Einzelnachweise 

Bangladeschische Cricket-Saison 2016/17
2016 17